Ролдугин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ролдугин, Александр Александрович (род. 1986) — российский профессиональный футболист. 
 Ролдугин, Александр Сергеевич (род. 1990) — российский профессиональный футболист. 
 Ролдугин, Евгений Павлович  (1949—2020) — российский предприниматель, брат Сергея Ролдугина.
 Ролдугин, Игорь Николаевич (род. 1959) — российский художник
 Ролдугин, Сергей Павлович (род. 1951) — виолончелист, дирижёр.
 Ролдугин, Леонид Васильевич (род. 1937) — протоиерей.
 Ралдугин, Михаил Алексеевич (1903—1961) — герой Великой Отечественной войны.